Lista 547 gmin w departamencie Pireneje Atlantyckie we Francji.

(CAB) Communauté d’agglomération of Bayonne-Anglet-Biarritz, utworzone w 2000.
(CAP) Communauté d’agglomération of Pau Pyrénées, utworzone w 2000.

Gminy we Francji